a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Magyarország 1949 és 1989 közötti államfői testülete elnevezésének hivatalos rövidítése
 a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbje elnevezése az egyetemen belüli használatban
 .net felsőszintű domén